Ruisseau de Guinet, rivière du sud de la France

André Guinet (1739-1795), général de brigade de la Révolution française
Claude Guinet, peintre français
Julien Guinet (1984-), artiste français
Marie Guinet (née en 1975), gymnaste française